Екатери́на Алексе́евна Авде́ева (урождённая Полевая; , Курск — , Дерпт) — русская писательница, издатель русских народных сказок, автор книг по домоводству, фольклористка.

Биография 
Из купеческой семьи. Старшая сестра Н. А. Полевого и К. А. Полевого. С раннего детства жила в Иркутске. Систематического образования не получила. В пятнадцать лет вышла замуж за иркутского купца Петра Петровича Авдеева, с которым в 1804 году переехала в Кяхту, где молодожёны прожили около года. Почти вся молодость прошла в странствованиях по разным местностям Сибири.

В 1815 году овдовела. Переехала в Курск (1820 год), затем в Москву, позднее в Одессу. Некоторое время жила в Дерпте, где профессором в университете был её зять — Михаил Петрович Розберг (1804—1874), с 1841 года — в Санкт-Петербурге, с 1863 года — под Новгородом, где пыталась на арендованной земле вести образцовую ферму. С 1861 года до смерти получала пенсию от Литературного фонда.

Умерла  года. Похоронена на кладбище Раади в городе Тарту.

Литературная деятельность 

Писать и публиковаться начала поздно. Её первый труд «Записки и замечания о Сибири. С приложением старинных русских песен» (Москва, 1837 год) вышел с предисловием К. А. Полевого, был переведён на чешский, немецкий, английский языки и назван А. Н. Пыпиным одной из первых «собственно этнографических» книг в России. Её «Записки о старом и новом русском быте» (Санкт-Петербург, 1842, с предисловием Н. А. Полевого) составлены из очерков, опубликованных в «Отечественных записках» и различного рода сборниках, также носят этнографический характер.

Авдеева — автор популярных книг «Ручная книга русской опытной хозяйки» (Санкт-Петербург, 1842 год; многократно переиздавалась вплоть до 1877 года), «Карманная поваренная книга» (Санкт-Петербург, 1842 год; девятое издание 1871 год), «Полная хозяйственная книга… с прибавлением домашнего лечебника и домашнего секретаря» (Санкт-Петербург, 1851 год). Коммерческий успех этих и подобных изданий вызвал выпуск под её именем аналогичных поддельных книг. Выпустила также «Русский песенник, или Собрание лучших и любимейших песен, романсов и водевильных куплетов известных писателей» (Санкт-Петербург, 1848 год).
Существует также «Поваренная книга русской опытной хозяйки» (1912, в соавторстве с Н. Н. Масловым).

В журнале «Отечественные записки» опубликованы беллетристические сочинения Авдеевой «Русские предания. Солдатка» (1847 год), «Страшная гроза» (1848 год).

Авдеева издала «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою» (Санкт-Петербург, 1844 год; восьмое издание 1881 год). Записанные и включённые ею в это издание семь русских народных сказок («Волк и коза», «Волк и лиса», «Колобок», «Кот, лиса и петух» и другие) прочно вошли в репертуар начального детского чтения. Записанные Авдеевой сказки были включены в «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева и В. Я. Проппом названы «первой подлинной записью из уст народа».

Библиография 
 Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских жителей / Сост., примеч., послесл. М. Д. Сергеева. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — С. 3—124. — тираж 50 000 экз. — (Литературные памятники Сибири). — ISBN 5-7424-0216-3.

Примечания

Литература 
 
 
 Горощенова О. А.  Первая сибирская писательница Е. А. Авдеева-Полевая // Культура. Наука. Образование : межрегиональный научный журнал. — 2014. — № 4. — С. 152—159 : портр. — Библиография: С. 158—159
 Горощенова О. А. Сибирская писательница Е. А. Авдеева-Полевая // Вопросы истории. — 2015. — № 3. — С. 153—157. 
 Горощенова О.  «Такие люди не часто являются…» // Земля Иркутская: Науч.-попул. иллюстрир. журн. — 2002. — № 2 (19). — С. 66—70.
 Династия Полевых: «Сеять разумное, доброе, вечное…»: монография / О. А. Горощенова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Иркут. гос. техн. ун-т. — 2-е изд., испр. и доп. — Иркутск: Иркутский государственный технический университет, 2012. — 126, [1] с. : генеалогич. табл., фот. цв., фот., ил. — Библиография в подстрочных примечаниях. — Родословная Полевых-Званцевых отдельный вкладной лист. — 100 экз. — ISBN 978-5-8038-0824-4
 3-е изд., испр. и доп. — Иркутск: ИРНИТУ, 2015. — 126 с.: цв. ил. — 100 экз. — ISBN 978-5-8038-1085-8.
 
 Очерки русской литературы Сибири. Т. 1: Дореволюционный период. — Новосибирск: Наука, 1982. — С. 288, 290—292, 300, 304, 312, 313.
 Похлёбкин В. В. Моя кухня и моё меню. — М.: Центрполиграф, 2002. — (Классики кулинарного искусства). — ISBN 5-227-00916-3. — С. 467—476.
 Сергеев М. Д. Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая // Записки иркутских жителей. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. — 50 000 экз. — (Литературные памятники Сибири). — ISBN 5-7424-0216-3. — С. 507—512.

Писательницы России XIX века
Писатели Иркутска
Авторы книг по кулинарии
Похороненные на кладбище Раади